Le championnat du monde d'échecs féminin 2004 s'est déroulé du 21 mai au 4 juin 2004 à Elista, en Russie. Il a été remporté par Antoaneta Stefanova, qui a battu Ekaterina Kovalevskaya en finale par 2½ à ½.

Pour la troisième fois, le championnat a pris la forme d'un tournoi à élimination directe de 64 joueurs.

Participants 
Les joueuses qualifiés ont été classés en fonction de leur classement Elo (sur la liste d'avril 2004).

 , 2513, GM (AS)
 , 2502, IM (R)
 , 2502, GM (WC)
 , 2496, WGM (E)
 , 2493, IM (PN)
 , 2491, GM (R)
 , 2490, GM (R)
 , 2477, WGM (J)
 , 2474, WGM (WC)
 , 2471, WGM (E)
 , 2469, IM (WC)
 , 2467, WGM (E)
 , 2465, IM (Z2.1)
 , 2456, IM (R)
 , 2452, WGM (PN)
 , 2451, WGM (E)
 , 2447, IM (AS)
 , 2444, IM (E)
 , 2439, IM (E)
 , 2439, IM (E)
 , 2430, IM (R)
 , 2430, IM (E)
 , 2425, WGM (E)
 , 2418, IM (E)
 , 2417, WGM (R)
 , 2410, WGM (Z3.5)
 , 2408, IM (E)
 , 2406, WGM (E)
 , 2400, WGM (E)
 , 2398, IM (E)
 , 2397, IM (E)
 , 2396, IM (E)
 , 2395, IM (E)
 , 2395, IM (E)
 , 2393, WIM (E)
 , 2393, WGM (Z3.5)
 , 2387, IM (E)
 , 2387, IM (E)
 , 2386, IM (E)
 , 2385, WGM (E)
 , 2382, IM (E)
 , 2372, WGM (E)
 , 2368, WIM (AS)
 , 2364, WGM (E)
 , 2353, WIM (Z3.3)
 , 2352, WGM (AM)
 , 2344, WIM (Z3.2)
 , 2341, WIM (Z3.3)
 , 2339, WIM (Z3.5)
 , 2337, WIM (Z2.1)
 , 2331, WGM (E)
 , 2327, WGM (Z2.3)
 , 2319, WIM (Z2.5)
 , 2319, WGM (Z3.6)
 , 2319, WGM (E)
 , 2307, WGM (E)
 , 2265, WIM (Z3.1)
 , 2250 (Z3.5)
 , 2218, WIM (Z2.1)
 , 2120 WIM (Z2.4)
 , 2116 (AF)
 , 2114, WIM (AF)
 , 2110, WFM (Z2.2)
 , 2062, WIM (AF)

Parmi les joueuses de haut niveau qui n'ont pas participé à l'événement, citons Judit Polgár (classée première femme au monde - et 9e au classement général), Xie Jun (2e), Zhu Chen (8e), Qin Kanying (14e), Inna Gaponenko (18e) et Sofia Polgar (19e).

Notamment, il s'agissait du deuxième championnat du monde féminin d'affilée où la championne en titre (dans ce cas, Zhu Chen) n'a pas tenté de défendre son titre.

Parcours de qualification 

 WC : Deuxième et demi-finalistes du Championnat du monde d'échecs féminin 2001 (3)
 J : Champion du monde junior 2002
 R : Classement (le classement moyen des listes de classement de juillet 2002 et janvier 2003 a été utilisé) (6)
 E : Championnats d'Europe individuels 2002 et 2003 (29)
 AM : Championnat continental américain d'échecs 2003

 AS : Championnat d'échecs asiatique 2003 (3)
 AF : Championnat d'échecs africain 2003 (3)
 Z2.1 (3), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3 (2), Z3.5 (4), Z3.6 : Tournois zonaux
 Nominés par le président de la FIDE (2)

Résultat

Match final 
Aucune quatrième partie n'a été jouée, Stefanova menant avec deux points.

Tournoi à élimination directe

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin
Echecs feminin 2004
2004 en Russie